Ве́ра Дми́триевна Семёнова-Тян-Ша́нская (Болдырева) (8 ноября 1883, Санкт-Петербург — 11 ноября 1984, Ленинград) — русская советская  (живописец и график), член Ленинградского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родилась в 1883 году в Санкт-Петербурге. Её отец Дмитрий Петрович Семёнов-Тян-Шанский (до 1906 года — Семёнов, 1852—1917) был учёным-статистиком, специалистом по сельскому хозяйству, сыном Петра Петровича Тян-Шанского. Мать Евгения Михайловна Заблоцкая-Десятовская (1854—1920) занималась воспитанием детей, которых в семье было семеро.

В 1909—1910 занималась в Рисовальной школе Общества Поощрения художеств и в частной студии у Д. Н. Кардовского и О. Э. Браза. Впервые участвовала в «Выставке рисунка и эстампа» в Академии художеств в 1909 году, представив портрет деда П. П. Тян-Шанского. В 1910—1917 годах принимала активное участие в ежегодных выставках «Нового общества художников», основанного в Санкт-Петербурге в 1903 году и просуществовавшего до 1918 года. Председателем общества был Д. Н. Кардовский. После революции в 1924 году стала членом «Общины художников». В 1930 после слияния нескольких ленинградских художественных обществ стала членом Общества «Цех художников» (1930—1932).

С 1925 года постоянно участвовала в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. С 1932 года член Ленинградского Союза художников. В 1933—1936 годах работала старшим художником-оформителем в Музее антропологии и этнографии Академии наук в отделе Азии и Северной Америки. В 1939 в Центральном Доме работников искусств прошла персональная выставка произведений художницы, на которой экспонировались 72 её работы. Оставила воспоминания, передающие атмосферу петербургской-ленинградской жизни первой половины XX века. Частично опубликованы.

Скончалась в 1984 году в Ленинграде на 102-м году жизни. 

Произведения В. Д. Семёновой-Тян-Шанской находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Библиография 
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.5. Д.193.
 
 
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года : Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1964. — С. 34.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 9, 15, 18, 387, 392, 398, 401, 443. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Художницы СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художницы Российской империи XX века
Столетние долгожительницы СССР
Вера Дмитриевна
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН